Seznam měst ve Spojených arabských emirátech zahrnuje 15 největších měst. V tomto seznamu jsou všechna hlavní města jednotlivých emirátů, jež mají název vždy shodný s názvem emirátu.

Reference

Externí odkazy 
 

Spojené arabské emiráty
 
města